Carl Laemmle – produttore cinematografico tedesco naturalizzato statunitense
 Carl Laemmle Jr. – produttore cinematografico statunitense
 Carla Laemmle – attrice statunitense
 Edward Laemmle – regista e produttore cinematografico statunitense